Wilanów (Lubusz), een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Strzelecko-Drezdenecki
 Wilanów (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Wilanów (Warschau), een stadsdeel van de Poolse hoofdstad Warschau